Шелухин — русская фамилия. Известные носители:
 Шелухин, Григорий Григорьевич (род. 1916) — российский учёный, специалист в области теории ракетных двигателей.
 
 Шелухин, Павел Васильевич (1904—1977) — советский инженер-гидростроитель, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Шелухин, Пётр Семёнович (1894 — ?) — командующий ВВС Сибирского военного округа, генерал-лейтенант авиации.
 Шелухин, Сергей Павлович (1864—1938) — украинский правовед, историк, общественный и политический деятель.
 Шелухин, Тимофей Семёнович (1927—2020) — советский и российский писатель.